Shuai jiao - um estilo de luta livre tradicional antigo originado na China.
Peng Shuai - uma tenista profissional chinesa.
Zhang Shuai - uma tenista profissional chinesa.
Li Shuai - um futebolista chinês que atua como goleiro pelo Guangzhou Evergrande.

Desambiguação